Play steht für:
 Play (Album), Album von Moby
 Play Communications S.A., polnischer Telekommunikationskonzern
 Play (Fluggesellschaft), isländische Billigfluggesellschaft
 Play Framework, auf Java und Scala basierendes Framework zur Entwicklung von Web-Applikationen
 play⁵, Kurzform einer Computerspielezeitschrift

Filme:
 Play (2001), irischer Kurzfilm von Anthony Minghella (2001); Verfilmung des Einakters Spiel (Drama) von Samuel Beckett
 Play (2005), chilenisch-argentinischer Film von Alicia Scherson (2005)
 Play – Nur ein Spiel? (Play), schwedisch-französischer Spielfilm von Ruben Östlund (2011)
 Play (2019, Deutschland), deutscher Fernsehfilm von Philip Koch (2019)
 Play (2019, Frankreich), französischer Spielfilm von Anthony Marciano (2019)
 Play (2020), US-amerikanischer Spielfilm von Jay Palmieri Jr. (2020)

Siehe auch:
 Google Play, Webplattform
 Le Play
 Plai
 Pley (Begriffsklärung)
 Blay (Begriffsklärung)